Skuhrov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Skuhrov, comune del distretto di Beroun, in Boemia Centrale
Skuhrov, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
Skuhrov, comune del distretto di Jablonec nad Nisou, nella regione di Liberec
Skuhrov nad Bělou, comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou, nella regione di Hradec Králové